Димко Стоянов Халембаков е виден български майстор часовникар и общественик от Македония от XIX век.

Биография 
Роден е в Горно Броди, тогава в Османската империя. Става капсимал (бирник) в родното си село и полага големи усилия за българщината в Горно Броди. Участва активно в създаването и развитието на икономическата база за процъфтяване на занаятите в селото. Заедно с Кипра Зуева има петима сина и две дъщери. Въвежда всичките си синове в занаята си на майстор часовникар и по-късно и работи заедно с тях по изработката на серия часовници.

Димко заедно със синовете си участват активно в оформянето на петте основни еснафски съсловия в Горно Броди, а именно като рудари, въглари, пешчери, самоковари и кузнари.

В 1941 година куполът на църквата „Свети Димитър“ в Тешово е отново изграден и към храма е добавена камбанария с часовник, направен от рода Димкови. Часовникът е дело на Димитър, Атанас, Георги и баща им Димко Стоянов. Часовникът е монтиран върху дървен под и е с размери 86 сантиметра височина, 52 х 52 сантиметра ширина. Работи с два механизма – за биене и показване на времето.

Димко Стоянов Халембаков е деен участник в националноосвободителното движение и борец за независима българска църква.

Бележки 

Родени в Горно Броди
Български творци от Македония
Български общественици от Македония
Български изобретатели